Stora Blackesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Blackesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (3,9 ha)
Stora Blackesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,

Se även
Blackesjön, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn